Madame du Barry fu l'ultima amante di Luigi XV di Francia. Madame du Barry può inoltre riferirsi a:

Madame du Barry, film muto statunitense del 1917 diretto da J. Gordon Edwards.
Madame du Barry, film muto tedesco del 1919 diretto da Ernst Lubitsch.
Madame du Barry, film statunitense del 1930 diretto da Sam Taylor.
Madame du Barry, film statunitense del 1934 diretto da William Dieterle.
Madame du Barry, film italo-francese del 1954 diretto da Christian-Jaque.